Amerikai Egyesült Államok
 Clover (Dél-Karolina)
 Clover (Ohio)
 Clover (Cabell megye, Nyugat-Virginia)
 Clover (Roane megye, Nyugat-Virginia)
 Clover (Virginia)
 Clover (Bayfield megye, Wisconsin)
 Clover (Manitowoc megye, Wisconsin)